Пье́тро Ама́то  (итал. и ) — канадский джазовый и рок-музыкант — валторнист итальянского происхождения из города Монреаля.

Пьетро Амато — один из немногочисленных исполнителей на валторне, исполняющей музыку таких неакадемических направлений как джаз, джаз-фьюжн, арт-рок и даже инди-рок. Он постоянный участник музыкальных коллективов Torngat, Bell Orchestre, The Luyas. Периодически он также участвует в концертах рок-группы Arcade Fire. Эти коллективы постоянно гастролируют в различных городах Канады, США и Европы

В 2006 году его ансамбль Bell Orchestre выступал на престижном джазовом фестивале в Монреале. В 2007 году Пьетро Амато в составе этого ансамбля был номинирован на премию Канадской академии звукосаписи «Juno Award» за свой дебютный альбом «Recording a Tape in the Colour of the Light».

Дискография 
Записи ансамблей с участием Пьетро Амато:

Torngat
 Torngat (2002)
 Live at The Bread Factory (2004)
 La Rouge (2005)
 You Could Be (2007)

Arcade Fire
 Funeral (2004)
 Neon Bible (2007)

Bell Orchestre
 Recording a Tape in the Colour of the Light (2005)

Islands
 Return to the Sea (2006)

The Luyas
 Faker Death (2007)

Ссылки 
 Torngat 
 Bell Orchestre 
 Arcade Fire 
 The Luyas 

Валторнисты по алфавиту
Валторнисты Канады
Рок-музыканты Канады